Vidaurreta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vidaurreta (ort i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Bidaurreta, kommun, Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar